ZSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sandy Lake (Ontario) (Canada)